Ти́рни () — фамилия. Известные носители:

 Тирни, Джин (1920—1991) — американская актриса.
 Тирни, Киран (род. 1997) — шотландский футболист.
 
 Тирни, Лоуренс (1919—2002) — американский актёр.
 Тирни, Мора (род. 1965) — американская актриса.
 Тирни, Пол (род. 1980) — английский футбольный арбитр.
 Тирни, Пол (род. 1982) — английский футболист.
Тирни, Эрин (род. 1970) — легкоатлетка с Островов Кука.

Примечания